Bílá Hora měla být podle představ z roku 2005 stanice pražského metra na lince A, konkrétně na úseku VI.A.

Záměry vedení trasy A 
Zástupci magistrátu a městských částí se na jaře 2005 po pěti letech dohadování shodli, že prodloužení tratě A ze stanice Dejvická, které podle této představy mělo začít být stavěno v roce 2009, mělo vést na letiště přes motolskou nemocnici (stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol, Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle a konečná Letiště Ruzyně) být dlouhé 14 kilometrů a odhadovaná cena měla být 38 miliard korun. Za stanicí Bílá Hora tento záměr počítal s odbočkou úseku VI.A na Sídliště Řepy a Zličín, kde by se napojovala na trasu B. Náměstek primátora Jan Bürgermeister v roce 2005 uvedl, že na ruzyňské letiště pojede metro nejdříve tak za devět let (tedy v roce 2014) a že stále není jasné, jestli metro povede skutečně až na ruzyňské letiště. Pro město podle něj bylo důležité, aby vlaky jezdily na Dlouhou míli. Na prodloužení k letišti by podle něj měla přispět třeba i Česká správa letišť.

Stanice Bílá Hora byla zamýšlena tak, aby zde byla zachována možnost větvení trasy.

Oběma zamýšlenými větvemi trasy se zabývala i studie Metroprojektu z roku 2018, podle které by prodloužení z Motola na Letiště Václava Havla o délce 6,86 kilometru s pěti novými stanicemi (Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle, Staré Letiště a Letiště Václava Havla) vyšlo na 26,8 miliardy korun a vybudování i s přípravnými pracemi by trvalo jedenáct let, z toho 6,5 roku by představovala příprava a 4,5 roku samotná stavba. Analýza měla být podkladem pro budoucí rozhodnutí vedení města, zda prodloužení začít stavět.

Stanice 
Stanice se měla nacházet ve směru západ-východ šikmo pod Karlovarskou ulicí, střed se nachází mezi křižovatkami Karlovarská – K Motolu a Karlovarská – Thurnova. Stanice měla být ražená, 40-50 metrů pod povrchem, měla tedy být jednou z nejhlubších stanic pražského metra. Měl zde být vybudován jeden podpovrchový vestibul nacházející se pod středem současné tramvajové smyčky, která se měla přestavět. Z vestibulu měly být vedeny dva výstupy, jeden orientovaný k ulici Zbečenské a druhý spojený s podchodem pod Karlovarskou ulicí (možnost výhledového rozšíření s výstupem orientovaným západním směrem podél stávající zástavby na jižní straně ulice).

Analýza Metroprojektu z roku 2018 situovala stanici Bílá Hora do hloubky 44,4 metru, se středem mezi křižovatkami ulic Karlovarské a K Motolu a Karlovarské s Thurnovou.

Reference 

Zamýšlené stanice metra v Praze na lince A
Záměry staveb v Praze